Иван Дудић је име и презиме следећих људи:

 Иван Дудић (1977), бивши српски фудбалер
 Иван Дудић (1979), бивши српски фудбалер, брат близанац Милана Дудића

Види још 
 Ивана Дудић, српска глумица